Csehország
 Úherce, település az Észak-plzeňi járásban
 Úherce, település a Lounyi járásban
 Úherce, Dobrovice településrésze a Mladá Boleslav-i járásban